La Final Four Estambul 1992 corresponde al Final Four o etapas semifinales y finales del campeonato de baloncesto de Europa, que en su edición del año 1992 se realizó en Estambul, Turquía.

 Abdi İpekçi Arena, Estambul  - 14 y 16 de abril de 1992

1992